Вяжевич — фамилия.

Известные носители:
 Вяжевич, Александр Викторович (белор. Аляксандр Віктаравіч Вяжэвіч; род. 1970) — белорусский футболист, нападающий.
 Вяжевич, Мария Валерьевна (род. 1973) — российский художник, академик Российской академии художеств (2011).